Dalbe steht für:
 Dalbe, Pfahl in Gewässergrund zur Nutzung für die Schifffahrt
 Dalbe (Künstlervereinigung), Eigenschreibung dalbe, Künstlervereinigung aus Magdeburg
 Dalbe (Lettland), Ort in der Region Semgallen, Lettland
 Basel-St. Alban, Quartier von Basel, lokale Bezeichnung